Ке́рро (), также мы́за Кя́ру () — рыцарская мыза в волости Тюри уезда Ярвамаа, Эстония. До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года находилась на территории уезда Рапламаа, а ещё ранее — уезда Пярнумаа. 

Согласно историческому административному делению, мыза относилась к приходу Вяндра.

История мызы 
[[File:PilarvonPilchauWappen.jpg|thumb|left|150px|<center>Герб Пилларов фон Пильхау]]
[[File:DitmarWappen.jpg|thumb|left|150px|<center>Герб фон Дитмаров]]

Мыза Керро была основана в 1632 году. В середине XVIII века её отделили от соседней мызы Лелле. Первоначально в качестве главного здания был построен деревянный дом, который позже стал домом управляющего. 

Современное главное здание (господский дом) мызы было спроектировано рижским архитектором Робертом Пфлугом в стиле неоренессанса и построено в 1878 году. 17 декабря 1905 года, во время Первой Русской революции, здание было подожжено восставшими крестьянами. Во время Второй мировой войны оно было разрушено ещё больше. Несмотря на это, в нём сохранилось множество исторических предметов и пристроек.  

Во времена создания мыза принадлежала семейству фон Штауден (Stauden), с 1841 года владельцем мызы стало дворянское семейство Пиллар фон Пильхау, с 1851 года — семейство фон Дитмар.

Одним из хозяинов мызы был российский геолог Карл Дитмар. 

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, мыза обозначена как Керро.

С 1898 года мыза принадлежала дворянскому семейству Рентельн; последней собственницей до отчуждения мызы в 1919 году была Каролина фон Рентельн (Karoline von Renteln). 

С 1920-х годов и до 2001 года включительно в главном мызном здании работала школа, в связи с чем внутреннее убранство было переделано; в настоящее время здание находится в частной собственности.

Мызный комплекс 
Главное здание (господский дом) мызы — это одноэтажное в северной части и двухэтажное в центральной части строение; его левая сторона была украшена четырёхэтажной башней. После пожара в 1905 году здание было восстановлено в несколько упрощённом виде: без башни и с меньшим количеством украшений. 

Дом управляющего представляет из себя длинное архаичное деревянное здание c полувальмовой крышей. Сохранилось также несколько вспомогательных зданий, в том числе кузница в стиле неоготики с угловыми башнями, напоминающая маленькую крепость. В настоящее время через бывший мызный парк, между старым и новым мызными зданиями в связи с выпрямлением проходит шоссе Рапла—Тюри.

В Государственный регистр памятников культуры Эстонии внесены 4 объекта мызного комплекса:
 главное здание мызы (при инспектировании  22.01.2015 находилось в плохом состоянии),
 мызный парк (находится в удовлетворительном состоянии),
 дом управляющего (при инспектировании 15.10.2018 находился в аварийном состоянии),
 кузница (находится в хорошем состоянии).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Мыза Кяру на портале «Мызы Эстонии»  

Мызы Эстонии
Ярвамаа
Памятники культуры Эстонии
Архитектура неоренессанса в Эстонии
Пилар фон Пильхау